Ivan Ilitx Mozjukhin,  (26 de setembre de 1889 – 18 de gener de 1939), usualment conegut per la transliteració francesa Ivan Mosjoukine, va ser un actor cinematogràfic rus, actiu en l'època del cinema mut.

Etapa russa 
Nascut a Penza, Rússia, en una família pertanyent a la petita noblesa, Mosjoukine va estudiar dret a la Universitat Estatal de Moscou. El 1910 va deixar la vida acadèmica per sumar-se a una companyia teatral itinerant de Kíev, amb la qual va viatjar durant un any, guanyant experiència i una reputació per la seva dinàmica presència en l'escenari. Després de la seva tornada a Moscou va començar la seva carrera al cinema amb l'adaptació de 1911 a la pantalla de l'obra de León Tolstói La sonata a Kreutzer Kreitzerova sonata. També va treballar en Domik v kolomne (1913, a partir de Pushkin), el drama dirigit per Pyotr Chardynin Ty pomnich li? (1914, al costat de la popular ballarina russa Vera Karalli), Nicolaï Stavroguine (1915, a partir de la novel·la de Dostoyevsky Els endimoniats), Pikovaïa dama (1916, a partir de Pushkin), i altres adaptacions de clàssics russos.

L'Efecte Kuleixov 
La contribució més important de Mosjoukine al concepte teòric del cinema com a imatge és el llegat de la seva pròpia cara en una representació de reaccions il·lusòries vistes en el muntatge psicològic de Lev Kuleixov conegut com l'Efecte Kuleixov. El 1918, durant la revolució russa, Kuleshov va muntar la seva il·lustració de l'aplicació dels principis del muntatge amb material d'un dels films de Mosjoukine de l'època tsarista que l'actor havia deixat enrere quan va viatjar el 1917 buscant la relativa seguretat de Crimea.

Etapa francesa 
A la fi de 1919 Mosjoukine va arribar a París, i ràpidament es va convertir en una dels principals estels del cinema francès, protagonitzant un film d'èxit darrere l'altre. Atractiu, alt, i amb una poderosa presència en la pantalla, es va guanyar al públic encarnant a personatges exòtics, misteriosos i romàntics.

El primer film de la seva carrera francesa va ser també el seu últim film rus. L'Angoissante Aventuri va ser una dramatització del difícil i perillós viatge dels cineastes russos des de Crimea a través del caos de l'Imperi otomà després de la Primera Guerra Mundial. El grup estava encapçalat pel canviat el nom director Yakov Protazanov, i incloïa a Nathalie Lissenko, amb la qual es casaria, encara que es divorciaria més endavant. La destinació final dels esmentats artistes era París, que va passar a ser la nova capital per a la major part dels antics aristòcrates exiliats, així com per a altres refugiats que fugien de la guerra civil i del terror bolxevic. La pel·lícula esmentada es va completar i va estrenar a París al novembre de 1920.

Instal·lat a Montreuil, a prop de París, en els antics locals de Georges Méliès, l'estudi de Joseph N. Ermoliev, anomenat « l'Albatros», tenia a Mosjoukine com a figura principal. Mosjoukine va consolidar la seva condició com a estrella del cinema, i als anys 1920 el seu rostre va aparèixer en les portades de les revistes cinematogràfiques de tot Europa. A més d'actuar, escrivia el guió de bona part de les produccions que protagonitzava, i va dirigir dues d'elles, L'Enfant du carnestoltes (1921) i Li Brasier ardent (1923). En ambdues pel·lícules la primera actriu va ser la seva esposa, Nathalie Lissenko. Brasier, en particular, va ser molt aplaudida pels seus conceptes innovadors, però finalment va demostrar ser massa surreal i estranya per arribar a ser un èxit financer.

En els següents anys va interpretar una sèrie de grans papers que el van convertir en l'estel incontestable del cinema mut francès: Kean (1924), d'Alexandre Volkoff, Els Ombres qui passent (1924), també d'Alexandre Volkoff, Li Lion des Mogols (de Jean Epstein), i Feu Mathias Pascal (de Marcel L'Herbier, actuant al costat de Michel Simon).

Després d'aquests films, va deixar l'Albatros per rodar grans produccions de Société des Cinéromans, entre elles Michel Strogoff (1926, de Tourjansky) i Casanova (1927, d'Alexandre Volkoff). S'havia esmentat que anava a ser el Napoleó del seu amic Abel Gance, però el paper finalment va ser a les mans d'Albert Dieudonné.

Figura parisenca dels feliços anys vint, vivia a l'Hotel Napoléon i freqüentava el barri de Montparnasse, anant a la Coupole o a la Closerie des Liles, encara que també acudia Chez Schéhérazade, el cabaret rus. A París va conèixer a Alice Prin, amb la qual va mantenir un idil·li. També va rebre el sobrenom de "Rodolfo Valentino rus", ja que a més de per la seva carrera al cinema va ser conegut per les seves nombroses conquestes femenines.

Últims anys 
Durant la primavera de 1926 Mosjoukine va signar un contracte amb Universal Pictures i va viatjar a Hollywood. Als Estats Units, sota la pressió dels productors, va haver d'escurçar el seu nom en "John Moskin" i sotmetre's a una infeliç operació de cirurgia estètica que va modificar el seu poder expressiu. Solament va rodar un film als Estats Units, Surrender, que va ser un fracàs, després de la qual cosa va tornar a Europa.

Entre 1928 i 1930 va treballar a Alemanya, destacant el seu paper de Hadji Murat en Der weißi Teufel (1930), sota la direcció d'Alexandre Volkoff. Quan va tornar a París l'arribada del cinema sonor va provocar la fi de la seva carrera d'actor a causa del seu pronunciat accent rus. El seu únic paper sonor d'èxit va ser el que va interpretar en Sergent X, de Vladimir Strijevski.

Després d'una última petita interpretació el 1936, va morir en la misèria i la solitud a causa de la tuberculosi a la Clínica Saint-Pierre de Neuilly-sud-Seine. Va ser enterrat en el Cementiri Rus de Notre-Dona'm-de-l'Assomption de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Filmografia

Bibliografia 
 Jean Arroy, Ivan Mosjoukine ses débuts, ses films, ses aventuris, Els publications Jean-Pascal, 1927
 Jean Mitry, Ivan Mosjoukine, 1889-1939, París, Anthologie du cinéma nº 48, 1969
 Gabriel Chéreau, Ivan Mosjoukine prince du muet - TSM éditeur, 1989 - 
 Neïa Zorkaïa, « Els stars du muet», a Li Cinéma russe avant la révolution, obra col·lectiva, Éditions Ramsay / Réunion des musées nationaux, coll. « Ramsay Cinéma», 1989
 Didier Blonde, Els Fantômes du muet, Gallimard, col·lecció « L'un et l'autre», 2007 -

Enllaços externs 
 Fotografies d'Ivan Mosjoukine
 Find A Grave 
 Biografia en encinémathèque

Actors de cinema russos
Actors de cinema mut
Alumnes de la Universitat Estatal de Moscou
Morts a Neuilly-sur-Seine
Persones de la província de Penza
Morts de tuberculosi
Actors de cinema asiàtics